O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 2013 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Participantes

Regulamento 
As 12 equipes jogarão entre si, em turno e returno na primeira fase. Ao final dos dois turnos, as oito primeiras equipes se classificam para os playoffs da fase quartas de final.
As fases quartas de final, semifinal e final serão disputadas em melhor de cinco jogos.

Fase de classificação

Fase final

Quartas de final

Semifinal

Final

Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 2013 no Brasil